Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Marrakech 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gaël Monfils che ha battuto in finale Jérémy Chardy 7-62, 7-66.

Teste di serie 

 Gaël Monfils (Campione)
 Guillermo García López (quarti di finale)
 Peter Luczak (primo turno)
 Nicolás Massú (semifinali)

 Frank Dancevic (secondo turno)
 Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)
 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
 Frederico Gil (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour Marrakech 2008